Миа Сара (; настоящее имя — Миа Сарапочелло (); род. 19 июня 1967) — американская актриса, наиболее известная участием в фильмах «Легенда» (1985), «Феррис Бьюллер берёт выходной» (1986), и «Патруль времени» (1994). Она родилась в Бруклине, Нью-Йорк в семье Джерома Сарапочелло, фотографа и артиста, и Дианы Сарапочелло, стилиста и также фотографа. Окончила школу св. Анны в Бруклине.

Карьера 
Главные роли были сыграны в середине 1980-х: роль принцессы Лили в фильме «Легенда» и подруги Ферриса Бьюллера Слоан в фильме «Феррис Бьюллер берёт выходной». Она также снялась в мини-сериале «Queenie», в фильме 1992 года «Чужая среди нас», режиссёра Сидни Люмета. В 1994 она снялась в фильме «Патруль времени», за который в 1995 году удостоилась премии «Сатурн» в номинации «Лучшая актриса второго плана».

Среди её ролей на телевидении Анни Нокс в фантастическом телесериале «Следы во времени» и Харли Квинн в телесериале «Хищные птицы» канала WB Network.

Личная жизнь 
Миа Сара обожает летать и имеет лицензию пилота. В марте 1996 года она вышла замуж за Джейсона Коннери (сына Шона Коннери), с которым она снялась в фильме «Экспресс до Пекина». В июне 1997 у супругов появился сын Дэшил Куинн Коннери. Они развелись в 2002. Сейчас Миа Сара замужем за кукольником Брайаном Хенсоном. У супругов есть дочь Амелия Джейн Хенсон (род. 2005).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Святой Анны (Бруклин)
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе второго плана